M42 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 M42, La désignation interne de l'élément supérieur du missile de croisière Buran russe ;
 M42 Duster, un véhicule antiaérien américain ;
 UD M42, un pistolet mitrailleur américain.

Photographie 
 Monture M42 d'objectifs photographiques vissé de diamètre 42 mm.

Sciences 
Astronomie
 Nébuleuse d'Orion, l'objet de Messier 42.

Médecine
 Ostéochondrite vertébrale, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
  Autoroute britannique M42 reliant Birmingham à Ashby-de-la-Zouch.

Route
  Route serbe M42 reliant Čukarka au Kosovo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres